Refugehuis, een toevluchtshuis voor bewoners van abdijen en kloosters
Refuge (asielcentrum), een asielcentrum in Brugge
Refuge (1923), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Refuge (2006), documentairefilm uit 2006
Refuge (2012), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Jessica Goldberg
De Franse benaming voor een berghut